Montgaillard, commune française de l'Aude ;
 Montgaillard, commune française des Landes ;
 Montgaillard, commune française des Hautes-Pyrénées ;
 Montgaillard, quartier de Saint-Denis, commune française de La Réunion ;
 Montgaillard, commune française du Tarn ;
 Montgaillard, commune française de Tarn-et-Garonne.

Voir aussi 

 Montgaillard-de-Salies, commune française de la Haute-Garonne ;
 Montgaillard-en-Albret, commune française de Lot-et-Garonne ;
 Montgaillard-Lauragais, commune française de la Haute-Garonne ;
 Montgaillard-sur-Save, commune française de la Haute-Garonne ;
 Montgailhard, commune française de l'Ariège ; 
 Mongaillard, ancienne commune française du Gers, aujourd'hui intégrée à Cazaux-d'Anglès.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France